

Carriera 
Con gli  ha disputato le Universiadi di Taipei 2017.

Altri progetti

Collegamenti esterni